Змагання з волейболу серед чоловічих команд на XXVII літній Універсіаді у Казані проходили з 6 по 16 липня 2013 року за участю команд з 21 країни. 

На попередньому етапі збірні були розподілені за 4 групами. За результатами матчів групового етапу по дві команди з кожної групи продовжили боротьбу за медалі за системою плей-офф. Збірні, що зайняли у групах 3-є — 4-е місця, стали учасниками втішних матчів за 9 — 16-е місця, а решта команди змагалися за місця з 17-го по 21-е. 

Відмовилися від виступу збірні Алжиру та Оману. 75 матчів турніру відвідали 73197 глядачів. Переможцем змагань стала збірна Росії, найціннішим гравцем визнано Максим Жигалов.

Группвой раунд

Група A 

|}

|}

Група B

|}

|}

Група C

|}

|}

Група D

|}

|}

Плей-оф

Чвертьфінали

17-21 місця 

|}

9-16 місця 

|}

Півфінали

17-20 місця 

|}

13-16 місця 

|}

9-12 місця 

|}

5-8 місця 

|}

Фінальні матчі

Матч за 19 місце 

|}

Матч за 17 місце 

|}

Матч за 15 місце 

|}

Матч за 13 місце 

|}

Матч за 11 місце 

|}

Матч за 9 місце 

|}

Матч за 7 місце 

|}

Матч за 5 місце 

|}

Фінал

Чвертьфінали

|}

Півфінали

|}

Матч за бронзові нагороди

|}

Матч за золоті нагороди

|}

Фінальна розстановка

Примітки

Посилання 
 Волейбол на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади

Волейбол на Літній універсіаді 2013